Финал Кубка шотландской лиги 1970 года — финальный поединок розыгрыша Кубка шотландской лиги сезона 1970/71, состоявшийся 24 октября 1970 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, в котором встречались клубы «Рейнджерс» и «Селтик». Победителями в этом дерби «Old Firm» вышли футболисты , победившие своих оппонентов благодаря единственному голу, который забил 16-летний форвард команды со стадиона «Айброкс» Дерек Джонстон.

Путь к финалу

«Рейнджерс»

«Селтик»

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Отчёт матча на Soccerbase.com

1970
Матчи ФК «Рейнджерс»
Матчи ФК «Селтик»
Футбол в Европе в 1970 году
Спорт в Шотландии в 1970 году
Спортивные соревнования в Глазго
События 24 октября
Октябрь 1970 года